Björkskäret (Kalix), een eiland in de monding van de Zweedse Kalixrivier
Björkskäret (Kluntarna), een Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel